Мосеевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Мосеевское сельское поселение — в Мезенском районе, Архангельская область
 Мосеевское сельское поселение — в Тотемском районе, Вологодская область